UCI Europe Tour – cykl szosowych wyścigów kolarskich rozgrywany w Europie od 2005.

Razem z seriami na innych kontynentach (UCI Africa Tour, UCI America Tour, UCI Asia Tour, UCI Oceania Tour) należy do UCI Continental Circuits gromadzącego zawody o niższej randze niż UCI World Tour w poszczególnych częściach świata.

Kategorie wyścigów 
Wyścigi zaliczane do UCI Europe Tour są podzielone na kategorie. Określają one ile punktów można w nich zdobyć do klasyfikacji generalnej cyklu oraz do UCI World Ranking.

Kategorie są też podstawą do ustalenia drużyn biorących udział w wyścigu:
 Drużyny UCI WorldTeams - w kategoriach 1.HC i 2.HC mogą stanowić do 70% zespołów startujących, a w 1.1 i 2.1 do 50% zespołów startujących
 Drużyny UCI Professional Continental Teams - wszystkie mogą brać udział w wyścigach kategorii: 1.HC, 2.HC, 1.1, 2.1; zarejestrowane w kraju wyścigu i maksymalnie dwie zagraniczne w zawodach kategorii: 1.2 i 2.2.
 Drużyny UCI Continental Teams - zarejestrowane w kraju wyścigu i maksymalnie dwie zagraniczne w zawodach kategorii: 1.HC, 2.HC; wszystkie w zawodach kategorii: 1.1, 2.1, 1.2 i 2.2.
 Drużyny narodowe - tylko zarejestrowane w kraju wyścigu w zawodach kategorii: 1.HC, 2.HC; wszystkie w zawodach kategorii: 1.1, 2.1, 1.2 i 2.2; drużyny do lat 23 w kategoriach 1.Ncup i 2.Ncup.
 Drużyny regionalne i klubowe - tylko w zawodach kategorii 1.2 i 2.2

Zwycięzcy UCI Europe Tour

Polskie wyścigi zaliczane do UCI Europe Tour oraz ich kategorie w historii

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona UCI

UCI Europe Tour